Мана́ма может означать:
 Манама — столица Бахрейна.
 Манама — часть (эксклав) эмирата Аджман (ОАЭ).